Fredrik Vilhelm, prins av Preussen kan syfta på:

* Fredrik Vilhelm av Brandenburg-Schwedt (1715–1744), markgreve av Brandenburg-Schwedt
 Fredrik Vilhelm av Preussen (1880–1925), tysk politiker
 Fredrik Vilhelm av Preussen (1939–2015), tysk historiker